Unda – rzeka w azjatyckiej części Rosji
 Unda – rodzaj ameb z gromady  Discosea należący do supergrupy Amoebozoa
 Unda – termin oznaczający wydmę na ciele niebieskim innym niż Ziemia